Hócipő, budapesti szatirikus kéthetilap (1989–)
 hótalp
 hócipő, a hó ellen kalucsniszerűen a cipő fölé patentolható védőeszköz gumiból